13-й (последний) мемориал Асталоша проходил в мае 1971 г. в венгерском городе Байя.

В соревновании участвовали 16 шахматистов. Помимо представителей страны-организатора, в турнире играли шахматисты из СССР, Югославии, ГДР, Польши, Болгарии, Кубы и Италии.

Победителем турнира стал международный мастер (впоследствии гроссмейстер) из Венгрии Д. Форинтош.

Турнирная таблица

Литература 
 Шахматный информатор. XI том. — Белград, 1971. — С. 200.

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Венгрии 
1971 год в шахматах
Спорт в Венгрии в 1971 году
Май 1971 года